Esteya är ett släkte av svampar. Esteya ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Esteya